Authenticité puede referirse aː
 Un programa nacionalista de africanización del Zaire promovido por Mobutu Sese Seko.
 Un programa nacionalista de africanización del Chad promovido por François Tombalbaye.